Tydd Gote – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Tydd St Giles – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Tydd St Mary – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)